Union sportive de la médina d'Alger : club de football algérien fondé en 1937.
 Union sportive madinet Annaba : club de football algérien fondé en 1983.
 Union syndicale des magistrats administratifs : organisation syndicale française fondée en 1986.
 United States Military Academy : académie militaire américaine fondée en 1802.

Homonymie de clubs sportifs